Direttore – colui che dirige un gruppo di persone in un determinato settore d'attività
Direttore – membro del Direttorio, organo istituito con la costituzione dell'anno III
Direttore – in ambito musicale, d'orchestra, di coro o di banda
Direttore d'albergo
Direttore artistico – nell'ambito dello spettacolo
Direttore artistico – nell'ambito dell'animazione
Direttore del doppiaggio
Direttore finanziario in ambito aziendale
Direttore della fotografia – in ambito cinematografico
Direttore generale – di organizzazioni pubbliche o private
Direttore dei lavori di – cantiere
Direttore operativo – in ambito aziendale
Direttore responsabile di – giornale
Direttore di scena – in ambito teatrale
Dirigente scolastico – in ambito scolastico – noto anche come direttore scolastico o preside
Direttore spirituale – in ambito religioso
Direttore di gara – in ambito sportivo
Direttore sportivo – in ambito sportivo
Direttore tecnico – in ambito calcistico
Direttore tecnico – in ambito aziendale-economico – noto anche come CTO
Direttore scientifico

Altri progetti